Mikołaj Struś (zm. 1395-1401) – burgrabia w Karniowie
 Mikołaj Struś (1577–1627) – kasztelan kamieniecki, pułkownik, komendant polskiego garnizonu na Kremlu